Turtleford est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, ville de la Saskatchewan

Circonscriptions
Turtleford, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise
Cut Knife-Turtleford, circonscription provinciale saskatchewanaise

Voir aussi

Homonymie de toponyme